

Astronomia 
 4433 Goldstone – asteroide della fascia principale
 Goldstone Catena (precedentemente nominata Goldstone Vallis) – catena situata sulla superficie di Mercurio
Goldstone – radiotelescopio installato in California

Cinema 
 Goldstone – film australiano del 2016 diretto da Ivan Sen

Persone 
Jeffrey Goldstone (1933) – fisico britannico